Мото Гран-при Италии было 6-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2006 года. Эта гонка прошла со 2 по 4 июня 2006 года на гоночной трассе автодрома Муджелло, Муджелло, Италия.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Италия